Poetree (від  — поезія та  — дерево) — онлайн-платформа та сайт для читання віршів і видання збірників поезії, що має функції соціальної мережі.

Історія 
Робота над проектом Poetree була розпочата в 2016 році, тоді ж була зареєстрована компанія.
Сайт проекту був офіційно запущений в квітні 2017 року.

Вже через місяць після створення проект зміг зібрати найбільшу колекцію поезії українською мовою. На думку експертів, стрімке зростання сервісу забезпечило відсутність конкуренції в даному сегменті.

Можливості 
Ключовою особливістю Poetree є можливість користувачам додавати свої вірші, після чого вони стають видні в стрічці інших учасників. Для додавання контенту необхідно зареєструватися на сайті, проте читати вірші можна без реєстрації. Зареєстровані користувачі мають можливість залишати коментарі та вести обговорення опублікованих віршів. Також можна підписуватися на інших користувачів і поетів-класиків, що впливає на відображення їх нового контенту в персональній стрічці. На сайті є функція написання особистих повідомлень. Відсутня можливість використання смайликів.

Автори проекту анонсували роботу над додаванням можливості видання збірок поезії (як в паперовому, так і електронному форматі).

Відомі автори 
На сайті можна знайти вірші багатьох сучасних українських поетів: Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Ірини Цілик, Тараса Малковича, Василя Махно, Юрія Андруховича та інших.

Примітки

Посилання 
 Україномовна версія Poetree 

Сучасна українська література
Соціальні мережі
Сайти, засновані 2017
Засновані в Україні 2017